Baize est le nom de deux rivières de Basse-Normandie, affluents de l'Orne :
 La Baize, affluent de rive gauche, dans le département de l'Orne
 La Baize, affluent de rive droite, dans les départements de l'Orne et du Calvados.

Paul Baize (1901-1995) est un pédiatre et astronome amateur français.
 (1591) Baize, un astéroïde nommé d'après lui.

Voir aussi
 
 

Homonymie d'hydronyme